Роглић може бити:
 Милан Роглић, фотограф, фоторепортер
 Војислав Роглић, тамбур мажор, диригент
 Стеван Роглић, генерал-пуковник командант РВ И ПВО
 Роко Роглић, хрватски глумац

Референце